Władysław Skalski (-1901), lekarz
 Władysław Skalski (1941-2011), inżynier, poseł